Фабрика Фагус, Фабрика Фаґус ( або ) — остання фабрика взуття в Альфельді на острові Лейне, Нижня Саксонія, Німеччина.
 9021 Фаґус (9021 Fagus) — астероїд головного поясу.